Соревнования по боксу среди мужчин в весовой категории свыше 91 кг на летних Олимпийских играх 2020 года проходили с 24 июля по 8 августа во дворце спорта Рёгоку Кокугикан. В соревновании приняли участие 17 спортсменов из 17 стран.

История 
Соревнование по боксу в мужском супертяжелом весе на Олимпийских играх 2020 года проводилось в десятый раз. Супертяжелая весовая категория впервые появилась на Олимпийском турнире по боксу в 1984 году. На начало соревнований олимпийским чемпионом в данной дисциплине являлся французский боксёр Тони Йока, который после Игр в Рио-де-Жанейро перешёл в профессионалы и участие в турнире не принимал.
Действующий чемпион мира Баходир Жалолов из Узбекистана квалифицировался на Игры.

Призёры

Расписание 
Время местное (UTC+9)

Соревнование

Примечания

Ссылки 
 Турнирная таблица 
 Бокс на официальном сайте летних Олимпийских игр 2020 года

Бокс на летних Олимпийских играх 2020